Les Championnats d'Europe de cyclisme sont des compétitions de cyclisme organisées pour plusieurs disciplines par l'Union européenne de cyclisme (UEC), pour déterminer les champions d'Europe, parmi les pays membres de l'UEC.

Ils ont lieu chaque année et sont gérés par équipes nationales.

Liste des championnats 
Les championnats organisés par l'UEC dans les différentes spécialités sont :

Route
Championnats d'Europe de cyclisme sur route (juniors, U23, élites et masters)

Piste
Championnats d'Europe de cyclisme sur piste juniors et espoirs
Championnats d'Europe de cyclisme sur piste
Championnats d'Europe de cyclisme sur piste masters
Championnat d'Europe de demi-fond
Championnat d'Europe de course derrière derny

VTT
Championnats d'Europe de VTT four-Cross
Championnats d'Europe de VTT cross-country
Championnats d'Europe de VTT descente
Championnats d'Europe de VTT cross-country et de VTT masters

VTT-Marathon
Championnats d'Europe de VTT-Marathon
Championnats d'Europe de VTT-Marathon Masters

BMX
Championnats d'Europe de BMX

Cyclo-cross
Championnats d'Europe de cyclo-cross

Cyclisme en salle
Championnats d'Europe de cyclisme en salle

Trial
Championnats d'Europe de vélo trial

Voir aussi
Championnat du monde de cyclisme
Coupe du monde de cyclisme

Liens externes
    Site officiel de l'Union européenne de cyclisme

Compétition cycliste